Анталія — місто, курорт і порт на півдні Туреччини.
 Анталія — іл (провінція) на півдні  Туреччини, адміністративний центр — місто Анталія.
 Анталія — цивільний аеропорт, розташований за 10 км на схід від центру міста Анталія.
 Анталія — затока на півдні Туреччини.
 «Анталія» — турецький міноносець.